Потреро де ла Сијера има више значења:

 Потреро де ла Сијера (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро де ла Сијера (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику